Сезон 2021/2022 — 76-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА начался 19 октября 2021 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2020/21. Матч всех звёзд НБА прошёл 20 февраля 2022 года в Кливленде на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус». Матчи регулярного чемпионата завершились 10 апреля 2022 года, а матчи плей-офф НБА стартовали 16 апреля 2022 года.

Акции в честь 75-летия 
7 июля 2021 года НБА объявила о праздновании своего 75-летия в течение сезона 2021/22. В течение сезона логотип с бриллиантом, посвящённый 75-летию, будет использоваться в рекламных акциях во всех подразделениях НБА, в том числе на атрибутике, в цифровых и социальных сетях, а также будет нарисован на площадках. НБА также объявила, что опубликует список 75 величайших игроков в истории лиги, выбранных группой представителей СМИ, нынешних и бывших игроков, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей команд.

Трансферы

Завершили карьеру 
 19 мая 2021 года Джереми Лин объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 9 сезонов в лиге в составе восьми команд и стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс» в 2019 году 
 6 июля 2021 года Иэн Маинми объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 15 сезонов в лиге и стал чемпионом НБА в составе «Даллас Маверикс» в 2011 году.
 18 июля 2021 года Омри Касспи объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 11 сезонов в НБА в составе семи команд.
 7 августа 2021 года Джаррет Джек объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 13 сезонов в НБА в составе девяти команд.
 11 августа 2021 года Джей Ар Смит поступил  и фактически завершил карьеру в НБА. Джей Ар планировал играть за команду по гольфу университета. Смит провёл 16 сезонов в НБА в составе пяти команд и становился двукратным чемпионом НБА. 
 12 августа 2021 года Кайл Корвер объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 17 сезонов в НБА в составе шести команд.
 15 августа 2021 Хосе Хуан Бареа стал тренером по развитию игроков в «Даллас Маверикс» после завершения игровой карьеры. В НБА он провёл 14 сезонов в составе двух команд и стал чемпионом в составе «Далласа».
 31 августа 2021 года Джаред Дадли объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 14 сезонов в лиге в составе семи команд и стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
 20 сентября 2021 года Луис Скола объявил о завершении карьеры. Он провёл 10 сезонов в НБА в составе пяти команд. 
 21 сентября 2021 года Джей Джей Редик объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 15 сезонов в НБА в составе шести команд. 
 5 октября 2021 года Пау Газоль объявил о завершении карьеры. Он провёл 18 сезонов в НБА в составе пяти команд и становился двукратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
 22 октября 2021 года Джеральд Грин объявил о завершении карьеры в НБА и вошёл в тренерский штаб Хьюстон Рокетс. Он провёл 12 сезонов в НБА в составе восьми команд.
 26 ноября 2021 года Алексис Аджинса объявил о завершении карьеры. Он провёл 7 сезонов в НБА в составе четырёх команд.
 27 ноября 2021 года Бено Удрих объявил о завершении карьеры. Он провёл 13 сезонов в НБА в составе восьми команд и становился двукратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».
 9 марта 2022 года Джефф Тиг объявил о завершении карьеры. Он провёл 13 сезонов в НБА в составе пяти команд и становился чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс».
 21 марта 2022 года Джамал Кроуфорд объявил о завершении карьеры. Он провёл 20 сезонов в НБА в составе девяти команд.

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами пройдут, начиная с 2 августа 2021 года. Клубы смогут подписывать игроков с 6 августа после окончания моратория

Изменения на тренерских постах

Межсезонье 
 2 июня 2021 года главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс был переведён на должность президента клуба по баскетбольным операциям.
 4 июня 2021 года «Портленд Трэйл Блэйзерс» и Терри Стоттс расторгли контракт по взаимному согласию после девяти сезонов совместной работы.
 5 июня 2021 года «Орландо Мэджик» и Стив Клиффорд договорились прекратить сотрудничество после трёх сезонов совместной работы.
 9 июня 2021 года Нейт Бьоркгрен был уволен с поста главного тренера «Индиана Пэйсерс» после одного сезона в команде. 
 16 июня 2021 года «Нью-Орлеан Пеликанс» и Стэн Ван Ганди расторгли контракт по взаимному согласию после одного сезона совместной работы.
 16 июня 2021 года «Вашингтон Уизардс» объявили, что не будут продлевать контракт со Скоттом Бруксом после пяти сезонов совместной работы.
 17 июня 2021 года Рик Карлайл подал в отставку с должности главного тренера «Даллас Маверикс» после тринадцати сезонов в команде.
 24 июня 2021 года Рик Карлайл был назначен главным тренером «Индиана Пэйсерс».
 27 июня 2021 года Чонси Биллапс стал главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс».
 28 июня 2021 года Айме Удока был назначен главным тренером «Бостон Селтикс».
 28 июня 2021 года Джейсон Кидд стал главным тренером «Даллас Маверикс».
 7 июля 2021 года Нейт Макмиллан на постоянной основе стал главным тренером «Атланта Хокс».
 11 июля 2021 года «Орландо Мэджик» представила Джамала Мозли в качестве главного тренера команды.
 17 июля 2021 года Уэс Анселд мл. стал главным тренером «Вашингтон Уизардс».
 22 июля 2021 года Уилли Грин был назначен главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс».

В сезоне 
 21 ноября 2021 года Люк Уолтон был уволен с поста главного тренера «Сакраменто Кингз». Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Элвин Джентри.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату началась 3 октября 2021 года и завершилась 15 октября. 5 октября игра между «Милуоки Бакс» и «Мемфис Гриззлис» была остановлена перед началом четвёртой четверти из-за ложной пожарной тревоги.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начался 19 октября 2021 года и завершился 10 апреля 2022 года.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям 

Примечания
 z — Команда получила преимущество домашней площадки на весь плей-офф
 c — Команда получила преимущество домашней площадки в плей-офф конференции
 y — Победитель дивизиона
 pi — Команда обеспечила себе место в плей-ин
 o — Команда выбыла из борьбы за место в плей-офф
 x — Команда обеспечила себе место в плей-офф
 * — Лидер дивизиона

Раунд плей-ин 
НБА проведет раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции с 12 по 15 апреля 2022 года. Команда, занявшая 7-е место, сыграет с командой, занявшей 8-е место, победитель займёт 7-е место. Команда, занявшая 9-е место, сыграет с командой, занявшей 10-е место, проигравшая команда завершит участие в турнире. Команда, проигравшая в матче между 7-8-м местом, затем сыграет с победителем матча между 9-10-м местом, победитель этой игры займёт 8-е место, а проигравший завершит участие в турнир.

Плей-ин Восточной конференции

Плей-ин Западной конференции

Плей-офф 

Плей-офф начнётся 16 апреля 2022 года. Финальная серия должна начаться 2 июня, седьмая игра при необходимости будет проведена 19 июня.

Статистика

Лидеры статистики среди игроков

Статистика в одном матче среди игроков

Лидеры статистики среди команд

Награды

Награды по итогам сезона 

 Самый ценный игрок финала: Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Ф Джейсон Тэйтум (Бостон Селтикс)
 Ц Никола Йокич (Денвер Наггетс)
 З Лука Дончич (Даллас Маверикс)
 З Девин Букер (Финикс Санз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Демар Дерозан (Чикаго Буллз)
 Ф Кевин Дюрант (Бруклин Нетс)
 Ц Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс)
 З Джа Морант (Мемфис Гриззлис)
 З Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз)

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Ф Паскаль Сиакам (Торонто Рэпторс)
 Ц Карл-Энтони Таунс (Миннесота Тимбервулвз)
 З Крис Пол (Финикс Санз)
 З Трей Янг (Атланта Хокс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс)
 Ф/Ц Джарен Джексон мл. (Мемфис Гриззлис)
 Ц Руди Гобер (Юта Джаз)
 З/Ф Микал Бриджес (Финикс Санз)
 З Маркус Смарт (Бостон Селтикс)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф/Ц Бэм Адебайо (Майами Хит)
 Ф Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз)
 Ц Роберт Уильямс (Бостон Селтикс)
 З Джру Холидей (Милуоки Бакс)
 З Матисс Тайбулл (Филадельфия Севенти Сиксерс)

 Первая сборная новичков:
 З Кейд Каннингем (Детройт Пистонс)
 З Джейлен Грин (Хьюстон Рокетс)
 Ф Франц Вагнер (Орландо Мэджик)
 Ф/Ц Эван Мобли (Кливленд Кавальерс)
 Ф Скотти Барнс (Торонто Рэпторс)

 Вторая сборная новичков:
 З Крис Дуарте (Индиана Пэйсерс)
 З Айо Досунму (Чикаго Буллз)
 З Боунс Хайленд (Денвер Наггетс)
 З Джош Гидди (Оклахома-Сити Тандер)
 Ф Херберт Джонс (Нью-Орлеан Пеликанс)

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Влияние коронавируса на сезон 
13 декабря 2021 года НБА перенесла два матча «Чикаго Буллз», запланированные на 14 и 16 декабря 2021 года, из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19, они будут сыграны позднее. На указанную дату в составе «Чикаго» было 10 игроков, помещенных на карантин из-за коронавируса.

С 17 декабря 2021 года НБА ввела новые правила по коронавирусу для игроков и сотрудников клубов. Игроки, которые не привиты бустерной вакциной, с указанной даты должны тестироваться на COVID-19 в день игры. Сотрудникам клубов, которым не ввели бустерную прививку от коронавируса, ограничат доступ к игрокам, тренерам, судьям и запретят выезжать на гостевые матчи команды.

19 декабря 2021 года НБА перенесла пять матчей с участием «Бруклин Нетс», «Кливленд Кавальерс», «Орландо Мэджик», «Филадельфия Севенти Сиксерс» запланированные на 19, 20 и 21 декабря 2021 года, из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19 в указанных командах, они будут сыграны позднее. По состоянию на 19 декабря у «Бруклина» 10 игроков были помещены на карантин из-за коронавируса, а в составе «Орландо» было 5 таких игроков. На указанную дату в составе «Кливленда» было 7 игроков, помещенных на карантин из-за коронавируса.

19 декабря 2021 года НБА и профсоюз игроков достигли соглашения о правиле замене игроков, помещенных на карантин из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19. Правило действует с момента подписания и до 19 января 2022 года. В правилах в частности говорится:

1) Если в составе клуба выявлено 5 случаев коронавируса среди игроков, то команда может подписать 5 баскетболистов на замену.

2) Команды должны подписывать игроков на замену баскетболистам, помещенных на карантин из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19. Если в составе клуба 2 игрока заразилось коронавирусом, то он должен как минимум подписать 1 баскетболиста. Если 3 игрока помещены на карантин из-за COVID-19, то клуб должен подписать 2 баскетболистов. Если в команде выявлено более 4 случаев коронавируса среди игроков, то клуб обязан подписать как минимум 3 баскетболистов.

3) Заработная плата замещающих игроков не учитывается под потолком заработной платы команды и при расчета налога на роскошь;

4) Сняты ограничения по количеству игр для двухсторонних игроков в регулярном сезоне (было ограничение на 50 матчей).

22 декабря 2021 года НБА перенесла две игры с участием «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», запланированные на 23 и 22 декабря 2021 года соответственно, из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19 в указанных командах, они будут сыграны позднее. По состоянию на утро среды 84 игрока из 20 команд помещены на карантин из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19.

28 декабря 2021 года НБА изменила протокол безопасности и здоровья по COVID-19. Теперь игроки, тренеры, сотрудники клубов и судей могут покинуть карантин по коронавирусу по истечении шести дней, если тесты показывают, что они больше не опасны с точки зрения распространения COVID-19. Они также могут покинуть карантин, если сдадут два отрицательных теста на COVID-19 в течение 24 часов.

31 декабря 2021 года руководитель судейского корпуса НБА - Монти Маккатчен сказал, что трое судей Джи-Лиги получили назначения на матчи НБА. Треть судей лиги не могут обслуживать матчи НБА из-за травм и протокола безопасности и здоровья по COVID-19.

4 января 2022 года НБА утвердила расписание всех перенесённых игр из-за коронавируса, которые должны были состоятся в декабре 2021 года.

5 января 2022 года «Юта Джаз» стала последней командой в сезоне НБА, чьи игроки были помещены на карантин из-за протокола безопасности и здоровья по COVID-19. До 5 января только у баскетболистов «Юты» не был выявлен коронавирус, у остальных 29 команд был выявлен хоть один случай заражения COVID-19. На 5 января 2022 года 75 игроков НБА помещено на карантин из-за коронавируса.

По состоянию на 8 января 2022 года около 70 процентов игроков привиты бустерной вакциной от COVID-19, а 314 игроков и 13 тренеров команд были помещены на карантин из-за протокола безопасности и здоровья по коронавирусу.

31 января 2022 года Куин Снайдер стал 18-м главным тренером НБА, который заразился коронавирусом.

Важнейшие события 
 27 июля 2021 года Совет управляющих утвердил правила, касающиеся двухсторонних игроков. Совет отменил крайнюю дату подписания двусторонних игроков. Раньше с ними можно было заключать контракт до 15 января, теперь их можно подписывать до конца регулярного сезона. Теперь двусторонние игроки могут тренироваться с клубом НБА без ограничений по времени, а в НБА смогут сыграть не более 50 матчей регулярного сезона.
 Это будет первый сезон для компании Wilson в качестве производителя и поставщика официальных игровых мячей НБА, заменившей компанию Spalding. Первоначальное сотрудничество Wilson с лигой началось в 1946 году в рамках предшественницы НБА - Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) и завершилось после 37 сезонов в 1983 году, когда её место занял Spalding.
 22 октября 2021 года Крис Пол по окончании встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым игроком в истории НБА, который одновременно набрал 20000 очков и отдал 10000 передач.
 24 октября 2021 года Кармело Энтони в матче против «Мемфис Гриззлис» набрал 28 очков. Он стал 9-м в списке лучших снайперов с 27423 очками за карьеру. Кармело подвинул в списке Мозеса Мэлоуна.
 2 ноября 2021 года Крис Пол в поединке против «Нью-Орлеан Пеликанс» отдал 18 передач. Он стал 3-м игроком в списке плеймейкеров НБА с 10346 передачами за карьеру. Крис подвинул в списке Стива Нэша и Марка Джексона.
 5 ноября 2021 года Джеймс Харден в матче против «Детройт Пистонс» сделал 60 трипл-дабл в карьере из 13 очков, 10 подборов и 10 передач и стал седьмым в списке игроков по количеству трипл-даблов. Он сместил в списке Ларри Бёрда. 
 6 ноября 2021 года Док Риверс стал 10 главным тренером в истории НБА, который выиграл 1000 матчей.
 2 декабря 2021 годы «Мемфис Гриззлис» на домашнем паркете выиграл матч у «Оклахома-Сити Тандер» с разницей в счёте 73 очка (по итогу встречи счёт на табло был 172 на 79 в пользу «Гриззлис»). Впервые в истории НБА одна команда победила другую с разницей в счёте 73 очка.
 4 декабря 2021 Кевин Дюрант в поединке против «Чикаго Буллз» набрал 28 очков. Он стал 24-м в списке лучших снайперов с 24512 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Рэя Аллена.
 6 декабря 2021 года Никола Йокич в матче против «Чикаго Буллз» сделал 60 трипл-дабл в карьере из 17 очков, 12 подборов и 15 передач и стал восьмым в списке игроков по количеству трипл-даблов. Он сместил в списке Ларри Бёрда.
 9 декабря 2021 года Леброн Джеймс по окончании поединка с «Мемфис Гриззлис» стал пятым игроком в истории НБА, который сделал 100 трипл-даблов за карьеру.
 14 декабря 2021 года Стефен Карри в матче против «Нью-Йорк Никс» стал первым в списке снайперов по трёхочковым броскам за всю историю лиги с 2977 точными бросками из-за дуги. Он сместил на второе место в списке Рея Аллена.
 27 декабря 2021 года Грег Монро в поединке против «Бостон Селтикс» стал 541 игроком, который сыграл как минимум 1 минуту в матче НБА в сезоне 2021/2022. Ни когда раньше в одном сезоне лиги не играл 541 баскетболист.
 28 декабря 2021 года Стефен Карри в поединке против «Денвер Наггетс» стал первым первым игроком в истории НБА, который забил 3000 трёхочковых бросков.
 5 января 2022 года Грегг Попович стал первым главным тренером в истории НБА, под чьим руководством одна команда НБА сыграла 2000 матчей.
 7 января 2022 Кевин Дюрант в поединке против «Милуоки Бакс» набрал 29 очков. Он стал 23-м в списке лучших снайперов. Кевин сместил в списке Патрика Юинга.
 9 января 2022 Леброн Джеймс обошёл Оскара Робертсона по количеству передач в истории НБА и вышел на седьмое место по этому показателю.
 25 января 2022 года Лос-Анджелес Клипперс, уступая в счете по ходу встречи «Вашингтон Уизардс» 35 очков, выиграли матч на последних секундах. Игроки калифорнийского клуба совершили второй крупнейший камбэк в истории НБА. 27 ноября 1996 года самую крупнейшую разницу счете в истории НБА сумела отыграть и затем выиграть матч «Юта Джаз», которая уступала «Денверу» 36 очков по ходу встречи.
 26 января 2022 года игроки «Шарлотт Хорнетс» в гостевом матче против «Индиана Пэйсерс» набрали 158 очков в основное время. Они обновили клубный рекорд по набранным очкам в одной игре и набрали больше всех очков в одном матче в текущем сезоне среди всех команд НБА. 158 очков являются пятым результатом в истории НБА для команд, которые победили в основное время матча в гостях.
 16 февраля 2022 годы Грегг Попович в качестве главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» одержал 1333 победу в карьере. Он стал вторым в списке главных тренеров НБА по количеству побед в регулярном сезоне. Грегг сместил на третье место в списке Ленни Уилкенса.
 6 марта 2022 года Кевин Дюрант стал 23 игроком в истории НБА, который набрал 25000 очков.
 7 марта 2022 года Грегг Попович выиграл в качестве главного тренера 1335 матч в регулярном сезоне НБА и сравнялся по количеству побед с Доном Нельсоном. Попович и Нельсон разделяют первое место в списке главных тренеров НБА по количеству побед в регулярном сезоне.
 11 марта 2022 года Грегг Попович выиграл в качестве главного тренера 1336 матч в регулярном сезоне НБА и стал первым в списке главных тренеров НБА по количеству побед в регулярном сезоне. Он сместил на второе место Дона Нельсона, у которого 1335 побед в регулярном сезоне.
 13 марта 2022 года Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который одновременно как минимум набрал 30000 очков, отдал 10000 передач, сделал 10000 подборов.
 19 марта 2022 года в матче против «Вашингтон Уизардс» на счету Леброна Джеймса было 38 очков и он набрал 36947 очков в регулярном сезоне за карьеру. Леброн сметил на 3-е место в в списке лучших снайперов Карла Мэлоуна, на счету которого 36928 набранных очков.
 21 марта 2022 года Кевин Дюрант в поединке против «Юта Джаз» набрал 37 очков. Он стал 22-м в списке лучших снайперов с 25213 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Джерри Уэста.
 27 марта 2022 года Кевин Дюрант в матче против «Шарлотт Хорнетс» набрал 27 очков. Он стал 21-м в списке лучших снайперов с 25298 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Реджи Миллера.
 7 апреля 2022 года Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА, который в одном сезоне как минимум набрал 2000 очков, отдал 500 передачи и сделал 1000 подборов. Он был первым в нескольких показателей продвинутой статистики: эффективность, плюс-минус, win sharess (доля побед). Йокич лидировал в НБА по итогам сезона по общему количеству подборов, дабл-даблов, трипл-даблов.
 10 апреля 2022 года Кевин Лав во встречи с «Милуоки Бакс» стал первым игроком в истории НБА, который за 15 минут игрового времени набрал 32 очка. 
 10 апреля 2022 года по окончании регулярного сезона Джоэл Эмбиид выиграл у Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо, которые соответственно набирали 30,3 и 29,9 очков за матч, титул самого результативного игрока с показателем 30,6 очков за матч. Камерунец Джоэл Эмбиид стал первым игроком не из США, который выиграл титул самого результативного игрока.

Медиа 
Это будет шестой год действующих девятилетних контрактов с ABC, ESPN, TNT и NBA TV.

Примечания

Ссылки 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2021/2022